El término médium o medium puede referirse:

 Médium o clarividente, persona supuestamente dotada de facultades paranormales de percepción extrasensorial que le permiten actuar de mediadora en la consecución de fenómenos parapsicológicos o comunicaciones con los espíritus.
 Medium, serie de televisión de la cadena NBC estrenada en 2005 y finalizada en 2011.
La médium, ópera de 1947.
La médium, película de terror tailandesa de 2021. 
 Medium, un vino dulce generoso de licor.
 En artes plásticas (especialmente en pintura), el medio o elemento con el cual se puede realizar una obra de arte sobre un soporte (por ejemplo, en la obra pictórica, los pigmentos y el material llamado pintura son el médium, mientras que la tela, el papel, la tabla, el muro, etcétera, son el soporte de la obra pictórica);
 Médium, programa de telerrealidad de Televisión Nacional de Chile estrenado en 2012.
 Medium, sitio web de blogs.
Campanula, género botánico.